Hidrografia:
 Barranc del Soler, curs fluvial del Bages
 Barranc del Soler, curs fluvial de la Segarra i el Solsonès